

Događaji 
 Poraz Atene u peloponeskom ratu.

Rođenja

Smrti